Заброшенная железнодорожная станция — инфраструктура, созданная, чтобы служить в качестве железнодорожной станции, пришедшая в упадок и неиспользуемая. Включают как объекты железных дорог, так и станции метрополитена.

Причины, по которым станция может быть заброшена, могут быть: банкротство железнодорожной компании, недостаточное количество пассажиров, использующих станцию, ввод в эксплуатацию новых линий в обход существующих. Так были закрыты правительством Великобритании в 1960-х годах нерентабельные станции, попавшие под перестройку железных дорог, примером может быть т.н. проект . Также в Великобритании и Западном Берлине были закрыты некоторые станции метро уже в XX веке — станции-призраки.

Использование заброшенных объектов 
Со временем заброшенные железнодорожные станции и их инфраструктура разрушаются и зарастают растительностью. Некоторые из них превращаются в управляемые заповедники, тропы для путешествий или туристические достопримечательности, например, маршрут по бывшей «Дороге Смерти» в Таиланде. Многие превращаются в велосипедные маршруты, такие как  в Соединённом Королевстве.

Вне мегаполиса бывшие здания железнодорожных вокзалов часто превращаются в частные резиденции, примерами которых являются многие станции на закрытой железной дороге  в Англии. Некоторые архитектурно и исторически значимые здания станций защищены в соответствии с законами о сохранении памятников культуры, несмотря на неиспользование. Некоторые из них становятся частью исторических железных дорог. Зачастую для того, чтобы сохранить в качестве жизнеспособных структур в городской среде, здания станций могут быть перепрофилированы на альтернативные виды деятельности. Таким выдающимся примером является бывший парижский железнодорожный вокзал и отель  во Франции, преобразованный в одноимённую художественную галерею, а также  в Манчестере, который сначала использовался в качестве автостоянки, а затем был переоборудован в городской Центральный конференц-центр (Manchester Central Convention Complex). Аналогичные примеры имеются и в других странах. Есть прецеденты, когда заброшенные железнодорожные станции и линии вновь вводятся в эксплуатацию, особенно в Соединённом Королевстве.

Фотогалерея

В культуре 
 Заброшенная станция — иранский художественный фильм, снятый в 2002 году.
 Массовое закрытие станций в 1960-х годах в Англии выражено в элегической песне «», написанной дуэтом Flanders and Swann, в которой перечислено несколько закрытых железнодорожных станций и оплакивается их гибель.

См. также 
 Заброшенная железная дорога

Примечания

Ссылки 
 20 Incredible Abandoned Train Stations Around The World
 Abandoned train stations around the world that will give you the chills 
 Photos of abandoned railways, disused stations, old tracks, railway architecture and routes in England and Wales   
 Забытые железные дороги
 Заброшенная станция с железнодорожными составами
 Забытые в прошлом 
 Крупнейшие в мире заброшенные вокзалы: Буффало и Детройт 

Железнодорожная станция